Fußball-Bundesliga 2008/09 var den 46:e säsongen av Bundesliga, Tysklands högsta fotbollsdivision. Säsongen började 15 augusti 2008 med en 2–2-match mellan regerande mästarna Bayern München och Hamburger SV och den sista omgången spelades 23 maj 2009. 

Vinnare blev VfL Wolfsburg som vann sin första inhemska titel efter en 5–1-vinst mot Werder Bremen i sista omgången som gjorde att de behöll 2 poängs avstånd till jagande Bayern München. 

DSC Arminia Bielefeld och Karlsruher SC flyttades ned till 2. Bundesliga och ersattes av SC Freiburg och 1. FSV Mainz 05, som var de två främsta lagen i 2. Bundesliga. FC Energie Cottbus åkte ur Bundesliga efter kvalspel mot 1. FC Nürnberg som vann sammanlagt med 5-0.

Inför säsongen

Lagändringar 
1. FC Nürnberg, FC Hansa Rostock och MSV Duisburg hade flyttats ner till 2. Bundesliga efter säsongen 2007/08. De ersattes av vinnaren av 2. Bundesliga 2007/2008, Borussia Mönchengladbach, tvåan TSG 1899 Hoffenheim och tredjeplacerade 1. FC Köln.

Laginformation 

Noter
 Från januari 2009.

Tränarbyten 
Byten under försäsongen:

Byten under säsongen:

Tabell 

 – Mästare och kvalificerade till Uefa Champions League 2009/2010.
 – Kvalificerade till Uefa Champions League 2009/2010.
 – Kvalificerade till kvalet till Uefa Champions League 2009/2010.
 – Kvalificerade till Uefa Europa League 2009/2010.
 – Playoff om fortsatt spel i Fußball-Bundesliga.
 – Nerflyttade till 2. Fußball-Bundesliga.

Statistik

Skytteligan 
28 mål
  Grafite (VfL Wolfsburg)

26 mål
  Edin Džeko (VfL Wolfsburg)

24 mål
  Mario Gómez (VfB Stuttgart)

21 mål
  Patrick Helmes (Bayer Leverkusen)

18 mål
  Vedad Ibišević (1899 Hoffenheim)

17 mål
  Claudio Pizarro (Werder Bremen)

16 mål
  Milivoje Novakovič (1. FC Köln)

14 mål
  Demba Ba (1899 Hoffenheim)
  Luca Toni (Bayern München)

13 mål
  Kevin Kurányi (Schalke 04)
  Artur Wichniarek (Arminia Bielefeld)

12 mål
  Diego (Werder Bremen)
  Alexander Frei (Borussia Dortmund)
  Mladen Petrić (Hamburger SV)
  Stefan Kießling (Bayer Leverkusen)

Källa: kicker.de

Assistligan 
10 assist
  Zvjezdan Misimović (VfL Wolfsburg)

8 assist
  Sejad Salihović (TSG 1899 Hoffenheim)

7 assist
  Edin Džeko (VfL Wolfsburg)
  Vedad Ibišević (TSG 1899 Hoffenheim)
  Mesut Özil (SV Werder Bremen)
  Bastian Schweinsteiger (FC Bayern München)

6 assist
  Martin Fenin (Eintracht Frankfurt)
  Tamás Hajnal (Borussia Dortmund)
  Szabolcs Huszti (Hannover 96)
  Stefan Kießling (Bayer 04 Leverkusen)
  Miroslav Klose (FC Bayern München)
  Piotr Trochowski (Hamburger SV)
  Zé Roberto (FC Bayern München)

Källa: kicker.de

Priser

Månadens spelare 

Källa: fussballer-des-monats.de

Referenser

Externa länkar 
 Officiell sida på DFB 
 Kicker.de 
 Officiell sida på Bundesliga 
 Officiell sida på Bundesliga 

2008 i Tyskland
2009 i Tyskland
Fotbollssäsongen 2008/2009
2008/2009